oddychanie – proces fizjologiczny
 oddech – termin w grze „go”
 Oddech (Le Souffle) – francuski dramat filmowy z 2001 roku, reż. Damien Odoul
 Oddech (Soom) – koreański dramat filmowy z 2007 roku, reż. Ki-duk Kim
 Oddech (Atmen) – austriacki dramat filmowy z 2011 roku, reż. Karl Markovics

Zobacz też

Przypisy